Onderdistrict in Indonesië
 Wanayasa (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Wanayasa (onderdistrict van Purwakarta), een onderdistrict van het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Wanayasa (Pontang), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Wanayasa (Kramatwatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Wanayasa (Wanayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Wanayasa (Wanayasa, Purwakarta), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java
 Wanayasa (Beber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java